V soubojích 4. ročníku 2. české národní fotbalové ligy 1984/85 se utkalo 16 týmů po dvou skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Skupina A 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina B 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997

Externí odkazy 

 Digitalizovaný archiv časopisů – Rudé právo 
 Slezský FC Opava historie 

Česká národní fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 1984
Fotbal v Česku v roce 1985